Carrie peut faire référence à :

Météorologie 

 Plusieurs cyclone tropicaux, dont la tempête tropicale Carrie (1972)

Patronyme 
 Hippolyte Carrie (1842-1904), missionnaire et prélat catholique français.

Toponyme 
 Mont Carrie, une montagne et un glacier dans l'État américain de Washington

Culture 

 Carrie, le titre original du film Un amour désespéré de William Wyler (1952),
 Carrie, un roman de Stephen King,
 Carrie, le titre original du film Carrie au bal du diable de Brian De Palma (1976) adaptant le roman de King,
 Carrie 2 ou Carrie 2 : La Rage, un film américain de Katt Shea sorti en 1999, suite du film de 1976,
 Carrie, un téléfilm américain de David Carson en 2002, nouvelle adaptation du roman de King,
 Carrie : La Vengeance, un drame fantastique américain de Kimberly Peirce sorti en 2013,
 Carrie Bradshaw, un personnage des séries télévisées américaine Sex and the City et The Carrie Diaries,
  chanson de Cliff Richard sortie en 1980,
  chanson du groupe Europe sortie en 1986.

Voir aussi 
  
 

Homonymie de titre